Chan Yung-jan e Zhang Shuai erano le detentrici del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione del torneo.

Il doppio del torneo di tennis Ningbo Challenger 2014, facente parte della categoria WTA 125s, ha avuto come vincitrici Arina Rodionova e Ol'ga Savčuk che hanno sconfitto in finale Han Xinyun e Zhang Kailin per 4–6, 7–62, [10–6].

Teste di serie

  Arina Rodionova /  Ol'ga Savčuk (campionesse)
  Misaki Doi /  Xu Yifan (primo turno, ritirate)

  Chan Chin-wei /  Chuang Chia-jung (semifinale) 
  Sharon Fichman /  Zheng Saisai (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ningbo Challenger 2014